Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1977 si disputò dal 12 al 28 marzo 1977. Si trattò della 39ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Golden Eagles di Marquette University allenati da Al McGuire, al primo successo della loro storia. Butch Lee venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 32, suddivise in quattro Regioni: East (8), Mideast (8), Midwest (8), West (8)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region
Cole Field House - College Park, Maryland

West Region
Marriott Center - Provo, Utah

Mideast Region
Rupp Arena - Lexington, Kentucky

Midwest Region
Myriad Convention Center - Oklahoma City, Oklahoma

Final Four 
Omni Coliseum - Atlanta, Georgia

Formazione vincitrice 

Allenatore: Al McGuire
Vice-allenatori: Rick Majerus, Hank Raymonds

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1977
Campionato di pallacanestro NCAA Division I